Newminster (« Nouveau Monastère ») est un nom propre britannique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Robert de Newminster (vers 1100-1159), prêtre puis abbé cistercien sanctifié de l’abbaye de Newminster.

Architecture 
 Abbaye de Newminster, ancienne abbaye cistercienne située dans la ville de  (dans le comté du Northumberland) en Angleterre ;
 New Minster, ancienne abbaye bénédictine située à Winchester, en Angleterre.

Hippisme 
  (1848-1868), pur-sang anglais.

Marine 
 Newminster, un des nouveaux noms du , pétrolier anglais de  construit en 1945 et démantelé en 1960.

Voir aussi 
 Old Minster (« Vieux Monastère »), ancienne cathédrale saxonne du diocèse de Wessex puis de celui de Winchester.